Château d'Harcourt peut faire référence au :
 Château d'Harcourt, sur la commune d'Harcourt dans le département de l'Eure en France, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale, l'un des mieux conservés de France, berceau de la famille d'Harcourt. Le domaine abrite l'arboretum le plus ancien de France.
 Château d'Harcourt, sur la commune d'Isches dans le département des Vosges en France.
 Château d'Harcourt, sur la commune de Chauvigny dans le département de la Vienne en France.
 Château d'Harcourt, sur la commune de Thury-Harcourt dans le Calvados en France.

Harcourt